Volo TWA 841 (1974)
 Volo TWA 841 (1979)